Габбл — англійське прізвище.

Персоналії 
 Едвін Габбл — американський астроном;
 Філіп Габбл — британський плавець;

Інше 
 Габбл (, HST) — американський оптичний телескоп, розташований на навколоземній орбіті з 1990 року, названий на честь Едвіна Габбла.